

События 
 Неудачная осада Чернигова Даниилом Романовичем и Владимиром Рюриковичем.
 Киевский князь Владимир Рюрикович и галицкий князь Даниил Романович потерпели поражение от черниговского князя Михаила Всеволодовича и половцев в сражении под Торческом.
 В Киеве стал княжить Изяслав.
 Михаил Черниговский захватил Галич.
 По приказу Фарибурза III был построен Сабаильский замок
 1235—1252 — Герцог Брауншвейг-Люнебургский Оттон I Дитя (1205—1252) из династии Вельфов.
 В Лимбурге-на-Лане возведён и освящён Кафедральный Собор (дом) Св. Георга, шедевр романской архитектуры.
 Император Священной Римской империи Фридрих II подавил бунт своего сына Генриха II Швабского.
 Тевтонские рыцари во главе с Бруно попытались проникнуть в Галицко-Волынскую Русь и взяли Дрогичин. 
 1235—1270 — Король Венгрии Бела IV (1206—1270). Зависимые земли Венгрии: Штирия, Валахия, Северная Болгария.
 Никейский император Иоанн Дука заключил союз с болгарским царём Иваном Асенем и женил своего сына Феодора на его дочери. Болгары и ромеи стали грозить Константинополю и взяли его в осаду, но вскоре заключили перемирие с латинянами.
 1235—1239 — Монгольские полководцы опустошили Северный Азербайджан, Восточную Грузию и Армению, взяв и разрушив Гянджу, Шамхор, Ани, Карс, Дербент и другие города. Царица Грузии Русудан признала власть великого хана и обязалась платить дань.
 Около 1235—1960 — Династия правителей Уагадугу.
 1235 — курултай, созванный с целью выработать дальнейшую внешнюю политику Монгольской Империи. Были решены походы против Корё; булгар, половцев и Руси; Батый возглавляет Западный поход.
 Приблизительная дата — Битва при Кирине: вождь племени мандинка Сундиата Кейта побеждает царя сосо Сумангуру Кваннте, дав начало Империи Мали.

Правители 
 Королевство Венгрия — Бела IV (1235—1270).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1235 году
 Шломо бен Адерет
 Раймон Луллий — испанский (каталонский) философ, писатель, проповедник.
 Папа Римский Бонифаций VIII (предполагаемый год рождения)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1235 году

 Андраш II — венгерский король.
 Стефан Радослав — сербский король.
 12 января — Святой Савва, первый архиепископ Сербии, наиболее почитаемый в Сербии православный святой.
 5 сентября — Генрих I Смелый, герцог Брабанта и Лотарингии.

См. также